Introduzione – in editoria, breve saggio che precede l'inizio del testo nel quale viene illustrato l'argomento dell'opera.
 Introduzione – in musica, passaggio o sezione che si apre con un movimento o un pezzo separato.
 Introduzione – prima traccia dell'album Storia di un impiegato di Fabrizio De André